Brachonchulus är ett släkte av rundmaskar. Brachonchulus ingår i familjen Mononchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Brachonchulus